Het WTA-tennistoernooi van Bratislava (officieel VUB Open) van 2002 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober 2002 in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

De Sloveense Maja Matevžič won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Rita Grande was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Française Nathalie Dechy bereikte eveneens de halve finale. Daarin verloor zij van Iveta Benešová.

De ongeplaatste Maja Matevžič uit Slovenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Tsjechische kwalificante Iveta Benešová in twee sets. Matevžič wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Dája Bedáňová en Jelena Bovina hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Nathalie Dechy en Meilen Tu.

Het ongeplaatste duo Maja Matevžič en Henrieta Nagyová won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het als derde geplaatste koppel Nathalie Dechy en Meilen Tu in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Sloveense Nagyová had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Matevžič geen.

De Nederlandse Kristie Boogert speelde samen met Alexandra Fusai (Frankrijk), met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, en wel door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bratislava 2002
Bratislava